Melani bzw. MELANI steht für
 Melde- und Analysestelle Informationssicherung MELANI, der schweizerischen Bundesverwaltung
 Melanie, Nebenform des Vornamens

Melani ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Melani (1639–1703), italienischer Komponist
 Atto Melani (1626–1714), italienischer Kastratensänger, Diplomat, Spion und Schriftsteller
 Domenico Melani (1629–1693), italienischer Kastrat
 Fernando Melani (1907–1985), italienischer minimalistischer Maler, Objekt- und Konzeptkünstler
 Luciano Melani (1940–2013), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Marcelo Angiolo Melani (1938–2021), italienischer Ordensgeistlicher und Bischof von Neuquén in Argentinien